Kazimierz Bartel byl předsedou pěti vlád Druhé Polské republiky:

 První vláda Kazimierze Bartela od 15. května 1926 do 4. června 1926
 Druhá vláda Kazimierze Bartela od 8. června 1926 do 24. září 1926
 Třetí vláda Kazimierze Bartela od 27. září 1926 do 30. září 1926
 Čtvrtá vláda Kazimierze Bartela od 28. června 1928 do 13. dubna 1929
 Pátá vláda Kazimierze Bartela od 28. prosince 1929 do 17. března 1930